Галина Владимировна Семёнова (24 августа 1937, Смоленск — 19 ноября 2017, Москва) — , советский партийный деятель.

Член ЦК КПСС (1990—1991), член Политбюро ЦК КПСС (курировала вопросы семьи, женщин и демографической политики). Народный депутат СССР (1989—1991).

Кандидат философских наук.

Член Союза журналистов Москвы и Российского философского общества, член Попечительского совета Московского центра «Социальное партнёрство».

Галина Семенова являлась второй и последней женщиной после Екатерины Фурцевой, ставшей членом Политбюро ЦК КПСС , и одной из четырех женщин в советской истории, когда-либо входивших в состав Политбюро ЦК КПСС.

Биография 
Окончила факультет журналистики Львовского государственного университета им. И. Франко (1959).

С 1959 г. работала литературным сотрудником газеты «Комсомольское племя» (Одесса).

С 1963 г. заведующая отделом редакции газеты ЦК ЛКСМ Украины «Комсомольская искра».

В 1965—1974 годах литературный сотрудник, заведующая отделом, ответственный секретарь, а с 1974 г. главный  журнала ЦК ВЛКСМ «Комсомольская жизнь».

В 1981—1990 гг. —  журнала «Крестьянка».

Окончила АОН при ЦК КПСС (1981).

В 1990—1991 годах секретарь ЦК КПСС.

 Галина Владимировна Семёнова курировала женские вопросы. Пытались в последний срок что-то сделать для женщин. Действительно тогда написали записку Михаилу Сергеевичу Горбачёву о том, что надо бы готовить женщин к надвигающемуся рынку, что женщины совершенно не приспособлены (кстати, весь наш народ был не приспособлен, но женщины были особенно не приспособлены) к этому вопросу. 

Во время августовского путча 1991 г. была одним из немногих членов высшего партийного руководства, кто отказался признавать власть путчистов:

Узнал я и о позорной позиции большинства Секретариата ЦК, многих партийных органов на местах, поддержавших ГКЧП. Сразу хочу сказать, что в этой сложнейшей ситуации зрелыми политиками и честными людьми проявили себя секретари ЦК Галина Семенова, Андрей Гиренко, Егор Строев.

После 1991 года вице-президент информационного содружества «Атлантида», редактор журнала, сопредседатель исследовательской ассоциации «Женщины и развитие».

Награждена орденами «Знак Почёта», Дружбы народов, медалями, почётными знаками ВЛКСМ, Международной демократической федерации женщин, Почётным дипломом Правительства Москвы.

Умерла 19 ноября 2017 года. Похоронена на Николо-Архангельском кладбище .

Примечания

Ссылки 
 Биографии: , 

Члены Политбюро ЦК КПСС
Выпускники Львовского университета
Выпускники Академии общественных наук при ЦК КПСС
Народные депутаты СССР от женских советов
Секретари ЦК КПСС
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище